Бобровицкая улица () — улица в Деснянском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Бобровицкий жилой массив. Пролегает от улицы Петра Смоличева до тупика возле городского лесопарка Берёзовая роща. 

Примыкают улицы Новосёлов.

История 
Бобровицкая улица проложена в конце 1950-х годов. Название в честь расположенного поблизости села Бобровица (ныне часть города).

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении — параллельно улицам Генерала Пухова и Всеволода Ганцова — к городскому лесопарку Берёзовая роща. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой.

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990.
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова